Николай Григорьевич Пономарёв — советский военный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1902 году в селе Давыдово Тамбовской губернии. Член ВКП(б) с 1925 года.

С 1923 года — на военной службе, общественной и политической работе. 
В 1923—1964 гг. — на политической работе в РККА, участник Великой Отечественной войны, член Военного Совета 50-й армии, член Военного Совета Приволжского военного округа, Забайкальского военного округа, директор совхоза «Рубежинский» (1960-1964 гг.).

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го созыва.

Застрелился в 1964 году в Оренбургской области. Похоронен на Даниловском кладбище в Москве.

Награды 
Семь орденов, в том числе:
 Орден Ленина
 4 ордена Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды

Примечания

Ссылки 
 Ордена
 Пономарёв
 Пономарёв
 Пономарёв

Генерал-майоры (СССР)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Политработники Великой Отечественной войны
Застрелившиеся в СССР‎
Похороненные на Даниловском кладбище